Маас (Maas) может означать:

Топоним 

 Маас — река во Франции, Бельгии и Нидерландах.
 Маас (Ма’ас) — исчезнувший город-столица Алании на российском Кавказе.

Фамилия 

 Маас, Василий Фёдорович (?—после 1894) — архитектор.
 Маас, Иван Петрович (1825—1892) — архитектор, академик архитектуры Императорской Академии художеств.
 Маас, Иоганн Гебхард Эренрейх (1766—1823) — немецкий философ.
 Маас, Луи (1852—1889) — немецко-американский пианист и композитор.
 Маас, Марсель (1897—1950) — бельгийский пианист.
 Маас, Николай Васильевич (1882—не ранее 1920) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Маас, Пауль (1880—1964) — немецкий филолог, византист.
 Маас, Фредерика Сэгор (1900—2012) — американская писательница, драматург и сценарист.
 Маас, Хайко (род. 1966) — немецкий политик, министр иностранных дел Германии.
 Маас, Эрнст (1856—1929) — немецкий филолог и педагог.